Vendryes ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Vendryes (1920–2014), französischer Nuklearingenieur
 Joseph Vendryes (1875–1960), französischer Linguist und Religionswissenschaftler